Johan Ängel kan syfta på

 Johan Ängel den äldre (1200-talet), riddare, far till Folke Johansson
 Johan Ängel den yngre (död 1314), riddare, bror till Israel Erlandsson